WMAQ peut faire référence à :
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 WMAQ-TV, station de télévision du réseau NBC basée à Chicago, dans l'Illinois ;
 , station de radio (670 AM) basée à Chicago, dans l'Illinois, ayant utilisé l'indicatif WMAQ de sa création à l'année 2000 ;
 , ancienne station de radio (670 AM) basée à Chicago et dont WSCR est le successeur ;
 , station de radio (101,1 FM) basée à Chicago et ayant eu WMAQ-FM comme premier l'indicatif  ;
 le code OACI de l'aéroport de Labis, à Labis, ville du district de Segamat, dans l'État de Johor, en Malaisie.